Pedro Alvarez (1987-), joueur de baseball américain ;
 Pedro Álvares Cabral (1467/1468-~1520), navigateur portugais ;

Voir aussi 
 Pedro Álvarez de Toledo y Pimentel ou Pierre Alvarez de Tolède (1484-1553), militaire castillan, vice-roi de Naples
 Pedro Álvarez de Toledo Osorio y Colonna ou Pierre Alvarez de Tolède (1546-1627), militaire et homme politique espagnol
 Pedro Álvares Cabral, une drague